Mergen steht für:

 Mergen (Gottheit), türkische Mythologie
 Mergen, historischer Name eines Kreises in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Nenjiang

Mergen ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Mergen (1919–1999), luxemburgischer Rechtswissenschaftler, Psychiater, Kriminologe und Publizist
 Margret Mergen (* 1961), deutsche Politikerin (CDU) und Oberbürgermeisterin in Baden-Baden

Siehe auch:
 Kloster St. Märgen (ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift im Schwarzwald)
 Merge (Abgleich verschiedener Versionen derselben Datei)